Шајиновац може бити:

 Шајиновац (Призрен), насељено место у општини Призрен.
 Шајиновац (Дрвар), насељено место у општини Дрвар.